Wojna Harta (powieść)
 Wojna Harta (film)